L'edizione 2008-09 della Ligue 2 è stata la settantesima edizione del campionato di calcio francese di seconda divisione.

Avvenimenti 
Il campionato, iniziato il 1º agosto 2008, vide la pronta risalita del  che si assicurò all'ultima giornata il primo posto in campionato, ritornando in massima serie dopo un anno di assenza. Assieme al Lens salirono in Ligue 1 il Boulogne, alla sua prima promozione in massima serie, e il , che sopravanzò all'ultima giornata (giocata il 29 maggio 2009) lo Strasburgo sconfiggendolo nello scontro diretto.

A fondo classifica l'Amiens dilapidò il vantaggio di sette punti che aveva sulla zona calda fino a tre giornate dal termine, retrocedendo all'ultima giornata a vantaggio del Nîmes, salvatosi anche grazie ad una striscia positiva di nove punti negli ultimi quattro incontri. L'altra retrocessa fu il Troyes, che accompagnò lo Stade de Reims, arresosi ad una giornata dal termine.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Record 
 Maggior numero di vittorie: ,  (20)
 Minor numero di sconfitte: ,  (9)
 Migliore attacco:  (61 reti segnate)
 Miglior difesa: ,  (35 reti subite)
 Miglior differenza reti:  (+25)
 Maggior numero di pareggi:  (16)
 Minor numero di pareggi:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (18)
 Minor numero di vittorie:  (7)
 Peggior attacco:  (32 reti segnate)
 Peggior difesa:  (56 reti subite)
 Peggior differenza reti:  (+12)

Capoliste solitarie 
 3ª-9ª giornata: 
 10ª giornata: 
 12ª giornata: 
 14ª giornata: 
 15ª giornata: 
 17ª-29ª giornata: 
 31ª-38ª giornata:

Verdetti finali 
  , ,  promosse in Ligue 1 2009-2010
   in UEFA Europa League 2009-2010
  ,  e  retrocesse in Championnat National.

Note

Collegamenti esterni 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2008-2009/

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Ligue 2